Рэ́ймонд Ге́рберт (Рэй) Уа́йз (; род. 20 августа 1947) — американский актёр, известный своими ролями Лиланда Палмера в телесериале «Твин Пикс», Леона Нэша в фильме «Робокоп», и Дьявола в телесериале «Жнец».

Карьера 
В конце шестидесятых и начале семидесятых Уайз сыграл юриста Джейми Роллинза в мыльной опере «Любовь к жизни». В 1982 году он сыграл Алека Холланда в фильме «Swamp Thing», основанном на ряде одноимённых комиксов. В дополнение к культовому сериалу «Твин Пикс» Уайз исполнил несколько ролей в научно-фантастических фильмах. Он исполнил роль миллионера Далтона Восса в фильме «Погоня». Снимался в роли Джека Таггарта-старшего в фильме «Джиперс Криперс 2». Он также известен тем, что изобразил Майкла Дугана, президента Соединённых Штатов, в компьютерной игре Command & Conquer: Red Alert 2 и в её аддоне Command & Conquer: Yuri's Revenge. В 2008 году принял участие в одном из эпизодов сериала «Tim and Eric Awesome Show, Great Job!».

Уайз сыграл Дьявола в сериале «Жнец». Эту роль ему уже приходилось играть в 2002 году в сериале «Зачарованные», в виде демона высшего уровня Ludlow, который управлял школой «Источника Всего Зла». В 2011 году снялся в фильме «Люди Икс: Первый класс» и в сериале «Гавайи 5.0».

Личная жизнь 
Уайз родился в Акроне, штат Огайо, и посещал Кентский государственный университет в Кенте, штат Огайо.

Уайз женился на Кэсс МакКлэски () в 1978 году. Имеет двоих детей: сын, Гэннон ((), род. 1985), и дочь, Кина ((), род.1987), также известная как DJ Kyna. В настоящее время проживает в Глендейле, Калифорния.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Рэй Уайз на movies.yahoo.com

Родившиеся в Акроне
Актёры США
Актёры телевидения США
Лауреаты Дневной премии «Эмми»
Выпускники Кентского государственного университета